Владислав Багров:
 Багров, Владислав Александрович (род. 1981) — российский актёр театра и кино, поэт, писатель, радиоведущий.
 Багров, Владислав Гавриилович (род. 1938) — физик-теоретик.